Le  de hussards ou hussards de Szeckler est une unité de l'armée d'Autriche-Hongrie.

Commandée par le colonel Joseph Barbaczy, elle assassine des ambassadeurs français à l'issue du second congrès de Rastadt.

Lien externe 

 

Forces armées autrichiennes